Соловйова — російське прізвище, жіноча форма прізвища Соловйов.

 Соловйова Анастасія Агеївна (1929—2019) — український історик.
 Соловйова Валерія Олександрівна (* 1992) — російська тенісистка.
 Соловйова Жаннета Георгіївна (* 1941) — радянський та український художник-кераміст, член національної спілки художників України. Заслужений художник України.
 Соловйова Ірина Боянівна (1937) — радянська спортсменка-парашутистка, полковник.
 Соловйова Лідія Валентинівна (1978) — українська паверліфтерка.
 Соловйова Лариса Вікторівна (1978) — українська паверліфтерка.
 Соловйова Людмила Єгорівна (1947) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Соловйова Марина Михайлівна (1961) — українська громадська діячка.
 Соловйова Катерина Олександрівна — українська фахівчиня у галузі технічної кібернетики і теорії інформації.
 Соловйова (Михалкова) Тетяна Євгеніївна (1947) — радянська та російська громадська діячка. Президент Благодійного фонду «Російський силует», модель, перекладачка, актриса.

Див. також 
 Соловйов
 4622 Соловйова  — астероїд головного поясу, відкритий 16 листопада 1979 року.

Російські прізвища
Прізвища на -ов